Do soutěže ženské čtyřhry na Australian Open 2015 nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byla první světová dvojice Sara Erraniová a Roberta Vinciová z Itálie, které ve třetím kole podlehly německému páru Julia Görgesová a Anna-Lena Grönefeldová.

Deblovou soutěž vyhrála americko-česká dvojice Bethanie Matteková-Sandsová a Lucie Šafářová, která porazila tchajwansko-čínské turnajové patnáctky Čan Jung-žan a Čeng Ťie po setech 6–4 a 7–6. Vůbec první společnou účast na ženském okruhu proměnily v premiérový grandslamový titul z ženské čtyřhry. Šafářová se stala první českou vítězkou Australian Open od roku 1995, kdy v ženském deblu vyhrála Jana Novotná se Španělkou Arantxou Sanchezovou-Vicariovou. Šafářová si tak připsala pátou deblovou trofej na okruhu WTA tour. Matteková-Sandsová již triumfovala ve smíšené čtyřhře Australian Open 2012 s Rumunem Horiou Tecăuem. Na ženském okruhu WTA vybojovala čtrnácté deblové turnajové vítězství.

Každá z vítězek si do žebříčku připsala 2 000 bodů a pár si rozdělil částku 575 000 australských dolarů.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Sie Su-wej /  Sania Mirzaová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Martina Hingisová /  Flavia Pennettaová (3. kolo)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (2. kolo)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (3. kolo)
  Čan Chao-čching /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (3. kolo)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jaroslava Švedovová (1. kolo)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasija Pavljučenkovová (3. kolo)
  Michaëlla Krajiceková /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinále)
  Čan Jung-žan /  Čeng Ťie (finále)
  Kimiko Dateová /  Casey Dellacquová (2. kolo)
  Julia Görgesová /  Anna-Lena Grönefeldová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze 

| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=13
| RD1-team09= M Krajicek 
| RD1-score09-1=69
| RD1-score09-2=78
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=
| RD1-team10= M Erakovic  M Puig
| RD1-score10-1=711
| RD1-score10-2=66
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=
| RD1-team11= J Gajdošová  A Tomljanović
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Moore  A Myers
| RD1-score12-1=0
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= G Dabrowski  A Rosolska
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= C Black  Čeng S-s
| RD1-score14-1=1
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=PR
| RD1-team15= M Irigoyen  R Oprandi
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= S-w Sie   S Mirza
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= R Kops-Jones  A Spears
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=77
| RD2-seed02=
| RD2-team02= V Ďjačenkova  M Niculescu
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2='''6
| RD2-score02-3=65

| RD2-seed03=
| RD2-team03= A Panova  H Watson
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=12
| RD2-team04=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2015